Конвой №1064 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у серпні 1943-го. 

Місцем призначення конвою був Рабаул – головна база у архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Вихідним пунктом при цьому став атол Трук у східній частині Каролінських островів, де ще до війни була створена потужна база ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. 

До складу конвою №1064 увійшли транспорти Ямагірі-Мару, Асакадзе-Мару, Хоккай-Мару та Соя (Soya), які охороняли есмінець Юзукі та мисливець за підводними човнами CH-28.

6 серпня 1943-го судна вийшли з Труку та попрямували на південь. У цей період на комунікаціях архіпелагу Бісмарка ще не діяла авіація, проте вони традиційно знаходились під загрозою зі сторони підводних човнів США. Втім, проходження конвою №1064 відбулось без інцидентів і 10 серпня він прибув до Рабаулу.

Примітки 

1064
1064